

Айнез — місто, штат Кентуккі
 Айнез — переписна місцевість, штат Техас